Ameryka, un village dans la voïvodie de Lublin ;
 Ameryka, un village dans la voïvodie d'Opole ;
 Ameryka, un village du powiat de Kartuzy dans la voïvodie de Poméranie ;
 Ameryka, un village du powiat de Słupsk dans la voïvodie de Poméranie ;
 Ameryka, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.